

Patronymes 
Ouvarov (masculin ; ) ou Ouvarova (féminin ; ), francisé en Ouvaroff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Aleksandr Ouvarov (1960-), joueur de football soviétique, au poste de gardien de but ;
Aleksandr Ouvarov (1922-1994), joueur de hockey sur glace, champion olympique (1956), champion du monde (1954 ;
Alexeï Ouvarov (1825-1884), comte et archéologue russe ; 
Andreï Ouvarov (1971-), danseur russe ;
Fiodor Petrovitch Ouvarov (1773-1824), général de cavalerie russe au cours des Guerres napoléoniennes ;
Ivan Ouvarov (1909-1985), acteur russe ;
Praskovia Ouvarova (1840-1924), historienne et archéologue russe ;
Sergueï Ouvarov (1786-1855), comte, diplomate et homme politique russe.

Voir aussi 
 Famille Ouvarov

Patronyme russe